Rafael Muñoz puede referirse a:

 Rafael Muñoz Aldrete (1929-2002), actor mexicano - conocido como El Enano Santanón;
 Rafael Muñoz Calduch (1943-), pintor español - conocido como Rafa Calduch; o
 Rafael Muñoz Pérez (1988-), nadador español.